Herwerden ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik van Herwerden (1831–1910), niederländischer Klassischer Philologe
 Jacob Dirk van Herwerden (1806–1878), niederländischer Maler
 Marie Anne van Herwerden (1874–1934), niederländische Medizinerin und Hochschullehrerin